Rāmīān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rāmīān (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 
 Shahrestān-e Rāmīān, kommun, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar